Sancus est un synonyme attribué à deux genres :
 Sancus Nicéville, 1891 est synonyme de Psolos Staudinger, 1889 ;
 Sancus Tullgren, 1910 nec Nicéville, 1891 est synonyme de Leucognatha Wunderlich, 1992.

Hesperiidae
Synonyme de genre d'insectes (nom scientifique)